Michel Leblanc (né le  à Trois-Rivières, province du Québec) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il a été naturalisé français en 1982.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1975 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en jouant pour les Draveurs de Trois-Rivières avec qui il remporte deux Coupes du président en 1978 et 1979. Il a joué la majeure partie de sa carrière en France. Il arrive aux Rapaces de Gap en 1980. Blessé, il est remplacé par Alain Daigle. Il retourne alors au Canada et s'aligne avec les Bulls de Belleville dans la Ligue de hockey de l'Ontario. En 1981, il revient à Gap pour une saison. Il intègre ensuite l'effectif des Diables Rouges de Briançon. En 1996-1997, il est entraîneur-joueur de l'équipe qui remporte la Division 1. Il met un terme à sa carrière en 2002.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de France de hockey sur glace aux différentes compétitions internationales de 1987 à 1994.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1975-1976||Draveurs de Trois-Rivières||LHJMQ||6||0||6||6||6 || || || || || 
|-
|1976-1977||Draveurs de Trois-Rivières||LHJMQ ||61||5||39||44||63 || || || || ||
|-
|1978-1979||Draveurs de Trois-Rivières ||LHJMQ ||72||8||53||61||120 || || || || || 
|-
|1979-1980||Draveurs de Trois-Rivières ||LHJMQ||72||26||84||110||42 || || || || ||
|- 
|1980-1981||Rapaces de Gap||France || || || || || || || || || ||
|-
|1980-1981||Bulls de Belleville||LHO ||42||14||22||36||85 || || || || ||
|- 
|1981-1982|| Rapaces de Gap || France || || || || || || || || || ||
|-
|1982-1983||Diables Rouges de Briançon|| France || || || || || || || || || ||  
|- 
|1983-1984|| Diables Rouges de Briançon || France || || || || || || || || || ||  
|-
|1984-1985|| Diables Rouges de Briançon || France || || || || || || || || || ||  
|- 
|1985-1986|| Diables Rouges de Briançon || France || || || || || || || || || ||  
|-
|1986-1987|| Diables Rouges de Briançon|| France || 34|| 9|| 22|| 31|| 44|| || || || ||
|- 
|1987-1988|| Diables Rouges de Briançon || France ||32|| 10|| 18|| 28|| 49|| || || || ||
|-
|1988-1989|| Diables Rouges de Briançon || France|| 41|| 14|| 18|| 32|| 69|| || || || ||
|- 
|1989-1990|| ASG Tours||France ||36 ||9||20||29||30 || || || || ||
|-
|1990-1991||Diables Rouges de Briançon||France || 28|| 5|| 13|| 18|| 32|| 7|| 3|| 2|| 5|| 6 
|- 
|1991-1992||Diables Rouges de Briançon||France ||33||6||17||23||77|| || || || ||
|-
|1992-1993||Anglet||France 2 ||24||8||13||21||56 || || || || ||
|- 
|1993-1994||Anglet||France 2 || 20|| 1|| 20|| 21|| 50|| 5|| 4|| 2|| 6|| 10 
|-
|1994-1995||Anglet||France 2 ||24||12||14||26||61 || || || || ||
|-
|1995-1996||Anglet||France 2 ||20||2||18||20||24 || || || || ||
|-
|1996-1997||Diables Rouges de Briançon|||France 2 ||28||8||6||14||96 || || || || ||
|- 
|1997-1998||Diables Rouges de Briançon||France 2 ||4||0||0||0||0 || || || || ||
|-
|1997-1998||Aztèques d'Asbestos||LHSPQ ||2||0||0||0||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1998-1999|| Rouen || France || 20|| 3|| 1|| 4|| 10|| || || || || 
|-
|1999-2000||Diables Rouges de Briançon||France 2 || || || || || || || || || || 
|- 
|2000-2001||Diables Rouges de Briançon||France 2 ||21||3||9||12||44 || || || || || 
|-
|2001-2002||Diables Rouges de Briançon||France 2 || ||2||3||5|| || || || || ||
|-
|2002-2003||HC Val Vanoise||France 2 || || || || || || || || || ||

Au niveau international 

| 1987 || France || CM || 7|| 0|| 0|| 0|| 12||  du groupe B
|-
| 1988 || France || JO || || || || || || 
|- 
| 1990 || France || CM || 6|| 1|| 0|| 1|| 4||  du groupe B
|-
| 1991 || France || CM || 7|| 0|| 2|| 2|| 2||  du groupe B
|- 
| 1992 || France || JO || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| Éliminés en quarts de finale
|-
| 1992 || France || CM || 6|| 0|| 0|| 0|| 2||  de l'élite
|- 
| 1993 || France || CM || 6|| 0|| 0|| 0|| 2||  de l'élite
|-
| 1995 || France || CM || 5|| 1|| 0|| 1|| 2|| Défaite en quart de finale de l'élite

Références 

Naissance en décembre 1959
Naissance à Trois-Rivières
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur québécois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur des Bulls de Belleville
Joueur de l'Association des sports de glace de Tours
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
Entraîneur des Diables rouges de Briançon
Entraîneur québécois de hockey sur glace
Entraîneur français de hockey sur glace